

Arte
 Zentrum für Kunst und Medientechnologie – museo ed istituzione culturale tedesca con sede a Karlsruhe

Codici 
 ZKM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sette Cama (Gabon)